Strackwitz ist der Name von

 Georg von Strackwitz (1614–1675), Danziger Stadtingenieur, Bauherr und Architekt
 Hans Strackwitz (1567–1642), Danziger Stadtbaumeister, Maurer und Steinmetz